China 2010 Shanghai World Expo Ukraine Pavilion — виставковий павільйон, який представляє Україну на Shanghai World Expo 2010. Він розташований у зоні С World Expo Park і займає площу 500 квадратних метрів. Тема українського павільйону "Від давнини до сучасності".

Зовнішні стіни павільйону розписані таємничими символами потрійної племінної цивілізації. У виставковій залі він розділений на експозиційну площу стародавнього міста та частину сучасної міської цивілізації. У стародавній виставковій зоні представлено трипільську культуру. Сучасна цивілізаційна частина показує сучасні міста України через сучасні технології. Також у павільйоні експонуються українські національні парки «Карпати» та культурне місто Кам’янець-Подільський.

Примітки

зовнішнє посилання 

 Офіційний сайт Павільйону України на Shanghai World Expo 2010

Українсько-китайські відносини